Uuemõisa (vlek), een groter dorp (‘vlek’) in de Estlandse gemeente Haapsalu
 Uuemõisa (Haapsalu), een kleiner dorp in de Estlandse gemeente Haapsalu
 Uuemõisa (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Uuemõisa (Väike-Maarja), een dorp in de Estlandse gemeente Väike-Maarja
 Kose-Uuemõisa, een groter dorp (‘vlek’) in de Estlandse gemeente Kose